Ramelli è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Ermellini, Ermellino, Ramella, Ramello.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente emiliano, è presente prevalentemente nel parmense e nel piacentino.

Potrebbe derivare dal vocabolo ramo, in riferimento a una caratteristica del luogo d'origine del capostipite, o dal prenome tardo latino Armella.

In Italia conta circa 141 presenze.

La variante Ramella è tipica piemontese, lombarda e ligure; Ramello è piemontese; Ermellino e Ermellini sono estremamente rari.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani